Culebrasuchus is een uitgestorven kaaiman. Dit dier leefde tijdens het Vroeg-Mioceen in zuidelijk Midden-Amerika.

Fossiele vondsten 
Culebrasuchus werd beschreven op basis van fossiele vondsten in de Culebra-formatie in Panama, bestaande uit een gedeeltelijke schedel en nekwervels.

Kenmerken 
Culebrasuchus is de basaalste soort binnen de onderfamilie Caimaninae en het onderscheidt zich van de andere kaaimannen door een plattere snuit. Dit dier was ongeveer twee meter lang. Culebrasuchus is waarschijnlijk een relict van de basale kaaimanachtigen die tijdens het Laat-Krijt en vroegste Paleoceen in Noord- en Zuid-Amerika voorkwamen en stamt vermoedelijk af van een voorouder uit noordelijker Midden-Amerika, mogelijk zuidelijk Mexico. 

Uitgestorven krokodilachtigen
Mioceen